Parlett est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1932), mathématicien britannique
 (né en 1989), joueur canadien de hockey sur glace
David Parlett (né en 1939), spécialiste britannique des jeux de cartes 
 (1869-1945), diplomate et écrivain britannique
John Parlett (1925-2022), athlète britannique de course de demi-fond
Reg Parlett (1904-1991), auteur britannique de bandes dessinées

Toponyme

, communauté de l'Ohio

Voir aussi
, groupe américain de vocalistes

Homonymie de patronyme